Евге́ний Ио́сифович Чуба́ров (11 декабря 1934, с. Емаши Белокатайского района, Башкортостан — 5 декабря 2012, г. Мытищи, Московская обл.) — российский живописец, художник, скульптор и график.

Биография 
Евге́ний Ио́сифович Чуба́ров родился 11 декабря 1934 года в селе Емаши, Белокатайского района Башкирии (отец Иосиф Григорьевич Чубаров, 1910 - 1943, русский, православный;  мать Анастасия Павловна Ляшкова, 1916-1998, русская православная).  С 01.10.1951 г. по 21.07.1954 г. обучался на дневном отделении ремесленного училища № 4 в г. Златоусте по специальности  "гравер по металлу", по окончании училища ему была присвоена квалификация "гравер по металлу" 5 разряда, получил распределение на военный завод "почтовый ящик № 36", г. Златоуст. Челябинской области., где проработал до июня 1955 г.  С 1955 г по 1958 г. работал на крупной " стройке коммунизма", затем служил на Краснознаменном балтийском флоте ориентировочно до 1961 г.

1960-е годы 
Точная дата переезда в г. Загорск (ныне — Сергиев Посад) не установлена. Считается, что Чубаров наряду с другими молодыми учениками работал в реставрационной студии скульптора Дмитрия Цаплина, которая располагалась в г. Москве рядом с нынешним ГУМом. Вскоре Чубаров познакомился со своей будущей супругой Людмилой Гукович, работавшей в то время в Истре детским врачом-терапевтом и в 1961 году вступил с ней в брак.

В 1963 году картины Чубарова «Март» и «Заводской пейзаж» попадают на выставку молодых художников в Москву. «Заводской пейзаж» затем публикуют в журнале «Искусство», всего через несколько месяцев после того, как Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв посетил выставку «XXX лет МОСХ» в Манеже и раскритиковал художников, ориентированных на европейский авангард. В это же время Чубаров увлекается деревянной скульптурой, получая материал у знакомого инженера Загорского кирпичного завода. По воспоминаниям жены художника, это были ростовые портреты, напоминавшие фотографии жертв Освенцима.

Графические и живописные работы 60-х годов отчетливо трактуют интерес художника к эросу, как физическому, так и психологическому. Холст 1969 года изображает женщину, сидящую на коленях у мужчины, у которого вместо головы — темно-зеленый квадрат с небрежно набросанными глазами и ртом. Трактовка мужских фигур как геометричных теней встречается и в других работах этого периода. Мужское понимается Чубаровым как безличное, незавершенное, это базовая стадия оформления подсознательных импульсов.

1970-е — 80-е годы 
В 1970—80-е Чубаров от простых композиций переходит к новой трактовке соотношения между живописной и телесной массой и много работает над своей серией мощных многофигурных композиций тушью на бумаге. Композиционно его работы наследуют «Несению креста» Босха (1515—1516), экспрессионизму Бориса Григорьева периода «Ликов России» (1920—30-е) и аналитическим опытам Павла Филонова. Если раньше Чубаров писал отдельные фигуры в легко читаемых взаимоотношениях, то теперь он создает ситуации максимальной тесноты, заполняя холст все новыми и новыми лицами и телами, редко связанными общим сюжетом.

В «Драке» (1982) Чубаров приравнивает поверхность холста к телу, кожному покрову, стирая границу между живописными и телесными массами. Позже такое понимание живописной поверхности поможет ему перейти к окончательной беспредметности. Мотивы «Драки» останутся у художника и в период занятий чистой абстракцией, но переедут в многочисленные рисунки.

Другие полотна 1980-х также полны отсылок к скрытой и демонстративной сексуальности — от образа могильщика до персонажей с обрубленными конечностями или следами трупного окоченения на лицах.

На протяжении нескольких десятков лет Чубаров работал над серией скульптур из камня. В московском парке скульптур «Музеон» располагается композиция из 283 каменных голов, помещенных в отдельно стоящую стену и забранных решеткой; эта структура, как и смысл работы — памятник жертвам сталинских репрессий — придумана не художником, а руководством парка, принявшим эти скульптуры в дар в середине 1990-х.

В 1986 году Чубарова принимают в Союз художников СССР.

Годы за рубежом 

Советская часть биографии Чубарова небогата внешними событиями и не свидетельствует о том, что художник старался закрепиться в андеграунде: его имя не фигурирует в списках художников, пытавшихся выставляться независимо.

По приглашению арт-дилера Гари Татинцяна художник уезжает сначала в Берлин, где он живёт и работает в течение 8 лет, а затем и в Нью-Йорк. В это время происходит последняя трансформация его манеры. Из экспрессионизма Чубаров уходит в чистую абстракцию и добивается успеха — становится стипендиатом фонда Джексона Поллока-Краснера, участвует в выставках наравне с крупнейшими художниками художниками послевоенного поколения. Чубаров приходит к абстракции в тот момент, когда она перестает быть политическим жестом эмансипации от официальных требований к искусству. Столь поздний шаг за пределы повествовательного искусства подчеркивает его внутреннюю независимость от художественного контекста, в котором ему приходилось работать. Чубаров смог сконцентрировать внимание на кропотливом изготовлении нефигуративной картины в первую очередь как вещи, предмета в разных измерениях, от орнаментального до психологического. Сам Чубаров считал себя наследником русской «архаической» культуры, проводя параллель своей техники с идеями «черного квадрата» Малевича, самобытно интерпретировал стиль русской парсуны, визуально запечатляя энергетику окружавшего его мира.

1990-е годы 
Главной задачей Чубарова в живописи с начала 1990-х становится переход к абстрактному письму в несколько слоев, лишенному «темных страстей», даже наоборот — оптимистичному по сравнению с работами советского времени. Опыт изображения анархической телесности в 1970—80-е позволил Чубарову отказаться от самопроявляющихся символов. Художник отказался от характерного для абстрактного экспрессионизма близкого контакта с холстом, превращающего картину либо в фиксацию жеста, как у Поллока, либо в умозрительное пространство чистого цвета, как у Ротко. Чубаров писал работы как для взгляда вплотную, так и для рассматривания издалека.

В конце 90-х Чубаров с супругой вернулись в Москву, поселившись в квартире в Мытищах, где часто гостили многие представители неофициальной и официальной культуры (в том числе Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков и другие).

Фонд Евгения Чубарова 
В 2013 году, после смерти художника, был основан Фонд Евгения Чубарова.

Он объединил художественное наследие художника, предоставив возможность узнать больше о его жизни и творческих достижениях, а также познакомиться с коллекцией произведений искусства и архивными материалами.

Персональные и групповые выставки 

Монументальные работы Чубарова были показаны на известных площадках Европы и США, а позже и в России. На групповых выставках работы Чубарова выставлялись наравне с картинами классиков XX века — Мела Бохнера, Фрэнка Стеллы, Сола Левитта, Дэмиена Херста, Питера Хелли и Стефана Балкенхола.

В 2015 году в Галерее Гари Татинцяна прошла персональная выставка Евгения Чубарова, посвященная 80-летию со дня рождения художника.

В августе 2016 года в немецком городе Хаген в Музее Карла Эрнста Остхауса открылась персональная выставка художника «The Berlin Works».

Персональные выставки 
 2016 — «Берлинские работы». Музей Карла Эрнста Остхауса, Хаген, Германия.
 2015 — Галерея Гари Татинцяна, Москва, Россия
 2014 — Государственный Центр Современного Искусства, Москва, Россия. — Выставка работ Евгения Чубарова. К 80-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА
 2013 — Открытый клуб, Москва, Россия. — «Существованья ткань сквозная»
 2007 — Галерея Гари Татинцяна, Москва, Россия.
 2007 — «Тот самый Чубаров». Галерея С'АРТ, Москва, Россия
 2004 — «Возвращение к беспредметному». Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург, Россия
 2004 — «Возвращение в беспредметность». Государственный Центр Современного Искусства, Москва, Россия
 2003 — Евгений Чубаров. Галерея Гари Татинцяна, Нью-Йорк, США
 2001 — Евгений Чубаров. Галерея Гари Татинцяна, Нью-Йорк, США
 1998 — «Жертвы сталинизма». Музей под открытым небом, Центр им. А. Сахарова, Москва, Россия
 1996 — Галерея Андреас Вайс, Берлин, Германия
 1993 — 1-ая Выставка Восточно-Европейского искусства, Гамбург, Германия
 1990 — Галерея 4, Берлин, Германия
 1989 — Галерея Татунц, Берлин, Германия
 1988 — «Возвращение». Дом скульптора, Москва, СССР
 1987 — «В сторону к скифам». Объединение «Эрмитаж», Москва, СССР

Групповые выставки 
 2009 — «Price Of Oil». Галерея Гари Татинцяна, Москва, Россия
 2007 — «Создай свой музей». Галерея Гари Татинцяна, Москва, Россия
 2003 — День рождения К.Малевича. Центр «Дом», Москва, Россия
 2002 — Реплики. Центр «Дом», Москва, Россия
 1999 — Сол ЛеВит, Мел Бокнер, Евгений Чубаров. Галерея Гари Татинцяна, Нью-Йорк, США
 1998 — Галерея Байер, Штутгарт, Германия
 1989 — Пардоксы материального. Галерея А-3, Москва, СССР Диалог: Русские и современность. Центр им. Бориса Виана, Франция
 2001 — Евгений Чубаров. Галерея Гари Татинцяна, Нью-Йорк, США
 1998 — «Жертвы сталинизма». Музей под открытым небом, Центр им. А. Сахарова, Москва, Россия
 1988 — Картина как объект. Дом Художника, Москва, СССР
 1987 — Художник и современность. Выставочный зал на Каширском шоссе, Москва, СССР
 1986 — Праздник культуры. Выставочный зал на Каширском шоссе, Москва, СССР
 1985 — Мифология окружающего пространства. Выставочный зал на Каширском шоссе, Москва, СССР
 1962 — Выставка молодых художников. Государственный музей А. С. Пушкина, Москва, СССР

Работы

Публичные коллекции 
 ГМИИ им. Пушкина, Москва
 Государственная Третьяковская Галерея, Москва
 Музей Университета Ратгера, Нью-Джерси
 Музей Современного искусства, Москва
 Музей АРТ4, Москва.
 Парк искусств «Музеон», Москва.

Награды и достижения 
Стипендиат фонда Поллока-Краснер.

22 июня 2007 года на русских торгах аукционного дома «Phillip’s» картина Е. Чубарова «Без названия» 1994 года была продана за рекордную для здравствующего художника из России сумму — $1 198 500.

Литература 
 Кулик И. Звериный оскал нонконформизма // Коммерсантъ. 16 июля 2007 года
 Дъяконов В. О Евгении Чубарове.
 Evgeny Chubarov. Osthaus Museum Hagen. Catalogue, 2016
 Евгений Чубаров. Каталог, 2015
 Евгений Чубаров. Каталог, 2004

Примечания

Ссылки 
 Сайт Фонда Евгения Чубарова
Evgeny Chubarov — The Berlin Works. Osthaus Museum Hagen. Google 360 Virtual Tour
 Интервью Гари Татинцяна о Е. Чубарове
 Статья о выставке Е.Чубарова в Москве в Interview Russia
 Дъяконов В. Парад ретрокартин
 Ковалев А. Тот самый Чубаров.
 Балаховская Ф. Евгений Чубаров.
 Евгений Чубаров на сайте Музея АРТ4.

Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Современные художники России
Родившиеся 11 декабря
Родившиеся в 1934 году